Looky — российская социальная сеть созданная в замену Instagram, и презентованная 6 декабря 2022 года.

История 
Была создана 6 декабря 2022 года официально. Неофициально была открыта небольшому числу лиц летом 2022 года. На презентации социальной сети в прямом эфире, было заявлено что это будет лучшая замена Instagram в России. В социальной сети уже имеются популярные блогеры, музыканты, СМИ и государственные организации. Ежемесячный охват составляет 150 тысяч человек.

Особенности 
В социальной сети имеется ряд своих особенностей, одна из которых является прямая синхронизация с Instagram, сделано это для того, чтобы пользователь мог безопасно перевести все свои посты, лайки, репосты, подписки и подписчиков в Looky. Нужно всего лишь раз использовать VPN для синхронизации и переноса профиля.

Примечания